Бакла́новка — название ряда географических объектов:

Населённые пункты 
 Баклановка — село в Чернянском районе Белгородской области.
 Баклановка — деревня в Черемисиновском районе Курской области.
 Баклановка — село в Абдулинском районе Оренбургской области.
 Баклановка — село в Сорочинском районе Оренбургской области.
 Баклановка — хутор в Тарасовском районе Ростовской области.
 Баклановка — деревня в Селижаровском районе Тверской области.

Реки 
 Баклановка — река в Вологодской области, при слиянии с Юровицей образует р. Нюксенка, впадающую в Сухону.